Це́рковь Свято́й великому́ченицы Екатери́ны при Училище ордена Святой Екатерины — несуществующий ныне домовый православный храм в Санкт-Петербурге. Являлась капитульным храмом ордена Святой Екатерины.

История

Первые храмы 
До переезда на Фонтанку училище меняло несколько адресов. Первоначально основанное в 1798 году императрицей Марией Фёдоровной училище для девочек из незнатных и небогатых дворянских семей занимало деревянный дом напротив Таврического дворца. Здесь а была освящена домовая церковь.

После переезда училища в дом купца Логинова на углу Загородного проспекта и Чернышёва переулка а в нём снова был освящён храм.

Новое здание на Фонтанке 
В 1800 году училищу был передан Итальянский дворец на Фонтанке. Здесь а была освящена новая церковь.

В 1804—1807 годах, когда дворец перестраивался А. Бернардацци по проекту Д. Кваренги, училище находилось в Смольном монастыре и пользовалось его храмом.
 
До 1824 года богослужение в церкви отправлял причт Смольного монастыря.

В 1837—1839 годах архитектором П. С. Плавов был пристроен алтарь, сделаны своды и хоры, после чего, а церковь была снова освящена.

В 1895 году храм претерпел реставрационный ремонт. В 1898 году на крыше была возведена звонница по проекту архитектора И. В. Вольфа.

Капитульный храм 
С 1845 года церковь стала капитульным (орденским) храмом ордена Святой Екатерины, над её входом укрепили изображение ордена.

После 1917 года 
Храм был закрыт в 1920 году. Несмотря на то, что находился под охраной государства, был отдан в 1923 году под мебельный склад.
 
В 1950 году здание было передано Государственной Публичной библиотеке. В 1970-х-1980-х годах в здании был проведён капитальный ремонт. Впоследствии в нём разместились библиотечные фонды и читальные залы, a в храме — зал собраний.

Архитектура, убранство и устройство церкви 
Церковь была помещена Д. Кваренги на втором этаже северного дворового флигеля. В храме были полуциркульные окна.

На двухъярусном ампирном иконостасе находились иконы, полученные из предыдущих храмов. Кроме них были добавлены две новые, написанные Пьетро Скотти.

Чтимые святыни 
В храме особо почитались:
 Копия «Нерукотворного Спаса», висевшего в 1812 года над воротами Малоярославца и сохранившегося целым при вражеских обстрелах
 Две иконы, вышитые в 1800 году шёлком воспитанницей Екатериной Казаковой
 Утварь из золоченого серебра, подаренная императрицей Марией Фёдоровной.

Традиции 
Ежегодно, 1 июня, торжественным богослужением отмечался день основания училища.

Ссылки 
 Энциклопедия Санкт-Петербурга

Литература 
 

Храмы Санкт-Петербурга
Капитульные храмы орденов Российской империи